Antoni Jan Mikulski (1878–1951) – polski historyk literatury, pedagog, działacz społeczno-oświatowy
 Antoni Feliks Mikulski (1872–1925) – polski lekarz psychiatra
 Antoni Mikulski (policjant) (1961– ) – litewski policjant narodowości polskiej